Non è romantico? – film del 1991 diretto da Giovanna Sonnino
Non è romantico? (Isn't It Romantic) – film del 2019 diretto da Todd Strauss-Schulson